Джон Лори може да се отнася за:

 Джон Лори, връх в Канада
 Джон Лори (1897-1980), шотландски артист и киноартист